

Pseudonyme

 Nadar (1820-1910), pseudonyme de Gaspard-Félix Tournachon, est un caricaturiste, aéronaute et photographe français.
 Nadar jeune (1825-1903), pseudonyme d'Adrien Tournachon, est un photographe, peintre et dessinateur français, frère de Nadar.
 Paul Nadar (1856-1939), pseudonyme de Paul Tournachon, est un photographe français, fils de Nadar.
 Roshni Nadar (1982-), philanthrope et femme d'affaires indienne.

Autres
 Nadar est un synonyme de la grâce divine dans la religion sikhe.
 barrière « Nadar », nom sous lequel est connue en Belgique la barrière de police, ou barrière « Vauban » en France.